Duiliu Zamfirescu (1858-1922), écrivain, poète, journaliste, avocat, magistrat et homme politique roumain ;
 George Mihail Zamfirescu (1898-1939), romancier et dramaturge roumain, père de la comédienne Raluca Zamfirescu ;
 Ion Zamfirescu, pilote de rallye roumain ;
 Carol Zamfirescu et Tudor Zamfirescu (1944-), deux mathématiciens créateurs du 36-graphe de Zamfirescu, du 48-graphe de Zamfirescu et du 75-graphe de Zamfirescu ;
  (1949-), acteur et réalisateur roumain ;
  (1953–), personnalité politique roumaine et député européen ;
 Elisa Leonida Zamfirescu (1887–1973), une des premières femmes ingénieur ;
  (1944–2019), acteur roumain ;
  (1924—2008), comédienne roumaine ;
  (1843–1926), personnalité politique roumaine ;
 Grigore Zamfirescu (1896-1943), aviateur roumain.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme